Hinterecke bezeichnet

Hinterecke, Ortslage von Eichen (Oppach) der Gemeinde Oppach in Sachsen
Hinterecke, Ortslage von Taubenheim/Spree der Gemeinde Sohland an der Spree in Sachsen
Hinterecke, volkstümlich für die Ortslage Hohberg von Sohland an der Spree der Gemeinde Sohland an der Spree in Sachsen